Algor mortis 
Rigor mortis 
Causa mortis 
Livor mortis 
Saltatio Mortis 
Causa Mortis
Mortis causa 
Pallor mortis
Desambiguação